I Worship Chaos — девятый студийный альбом финской мелодик-дэт-метал группы Children of Bodom. Выпущен 2 октября 2015 года. Все гитарные партии на этом альбоме в одиночку записал Алекси Лайхо ввиду ухода из группы в мае 2015 года гитариста Роопе Латвалы. Таким образом, это первый и единственный альбом, записанный группой вчетвером.

Список композиций

Участники записи 
 Алекси Лайхо — вокал, соло/ритм-гитара
 Яска Раатикайнен — барабаны, бэк-вокал
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара, бэк-вокал
 Янне Вирман — клавишные

Мировые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Nuclear Blast Records